Rheingau peut désigner :
 Rheingau, une petite région de l’Allemagne au nord du Rhin ;
 Rheingau, une des 13 régions viticoles allemandes produisant du vin de qualité.